Týniště ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Týniště (Tinischt), Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
Týniště nad Orlicí (Tinischt), Stadt im Okres Rychnov nad Kněžnou 
Týniště (Tinischt), Ortsteil von Malešov, Okres Kutná Hora
Týniště (Verušičky) (Thönischen), Ortsteil von Verušičky, Okres Karlovy Vary
Týniště (Thünscht), Ortsteil von Zubrnice, Okres Ústí nad Labem 

Siehe auch:
 Týn, Týnec